La captura de carbono puede referirse a:

 Fijación de carbono, el proceso de conversión de carbono inorgánico en compuestos orgánicos realizada por seres vivos.
 Captura y almacenamiento de carbono, una técnica para capturar dióxido de carbono y almacenarlo antes de que llegue a la atmósfera.
 Captura y utilización de carbono, una técnica para capturar dióxido de carbono y utilizarlo en el proceso de fabricación de otros productos evitando que se libere  a la atmósfera.
Wikipedia:Desambiguación